The Leading Man – cortometraggio del 1912 diretto da Mack Sennett
The Leading Man – film del 1996 diretto da John Duigan
The Leading Man – cortometraggio del 2011 diretto da Inda Reid